Réorganisation des corps de cavalerie français (1762) ;
 réorganisation des corps de cavalerie français (1776) ;
 réorganisation des corps de cavalerie français (1791) ; les régiments royaux, des princes, de gentilshommes et du nom de provinces deviennent régiments de cavalerie, de dragons, de chasseurs à cheval et de hussards désignés par un numéro du rang ;
 réorganisation des corps de cavalerie français (1796) qui réduit à 51 le nombre des régiments de cavalerie ;
 réorganisation des corps de cavalerie français (1803) qui établit à 80 le nombre de régiments de cavalerie ;
 réorganisation des corps de cavalerie français (1814) qui réorganise la cavalerie de l'armée française en  ;
 réorganisation des corps de cavalerie français (1815) qui réorganise les corps de cavalerie de l'armée française en  ;
 réorganisation des corps de cavalerie français (1825) en  ;
 réorganisation des corps de cavalerie français (1875) en  ;
 réorganisation des corps de cavalerie français (1887) qui crée  régiments de cavalerie.

Voir aussi